Pan Am pode ser:

Pan American World Airways, empresa fundada em 1927
Pan Am Clipper Connection, empresa aérea em atividade desde fevereiro de 2005
Pan Am (série de televisão)

Desambiguação